Lista programów telewizyjnych emitowanych przez stację TVP Info.

Serwis Info 
Podstawowy program informacyjny TVP Info, emitowany przez cały dzień. Program prezentuje najświeższe informacje z kraju i ze świata w formie reportaży, relacji reporterów oraz rozmów z gośćmi. Serwis emitowany jest w trzech pasmach, prowadzony przez różnych prezenterów (czasem przez ich duety).

Sport Info 
Krótki program, który przedstawia informacje sportowe dnia. Prowadzą Maciej Adamiak, Sylwia Dekiert, Robert El Gendy, Maciej Jabłoński, Mariusz Jankowski, Rafał Patyra, Jan Piasecki, Marcin Rams i Piotr Sobczyński. Od stycznia 2015 jako oddzielny program jest nadawany wyłącznie w weekendy. W dni powszednie ukazuje się w ramach Serwisów Info. Informacje sportowe przedstawiane są także na zakończenie pasma Info Wieczór.

Pogoda Info 
Informacje o aktualnej pogodzie w kraju i w Europie. W weekendy na antenie TVP Info jest nadawana pogoda wyjazdowa, czyli przedstawienie ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych w różnych zakątkach Polski, czyli gdzie warto wypoczywać w kraju. Czasem podczas programu pokazywane są widoki z kamer widokowych z różnych części Polski. Prowadzą Monika Andrzejczak, Waldemar Dolecki, Celestyna Grzebyta, Marzena Kawa, Mariusz Kłopecki, Aleksandra Kostka, Ziemowit Pędziwiatr i Marzena Słupkowska.

Pasmo Poranek Info 
Pasmo poranne emitowane jest od poniedziałku do piątku między 5.35 a 10.30, w sobotę między 5.55 a 9.15, zaś w niedzielę – między 5.55 a 9.50. Prowadzone jest przez prezentera Serwisów Info, a w weekendy przez dwóch gospodarzy Poranka Info. Podczas programu oprócz serwisów emitowane są także pogoda, przegląd prasy oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi. W paśmie tym są nadawane również:

 Powitanie – poranek – zapowiedź wydarzeń i programów w Poranku Info, emitowana od poniedziałku do piątku o 5.35 oraz w weekendy i święta o 5.55.
 Wstaje dzień – magazyn poranny nadawany codziennie od 6.05 do 7.00. W programie poruszane są m.in. tematy lifestylowe, z zagranicy oraz ze świata show-biznesu. Pojawiają się także przeglądy prasy. Do studia są również zapraszani politycy, jednak rozmowa z nimi nie dotyczy tematów politycznych, ale ich życia prywatnego. Prowadzą: Anna Popek (od 27 sierpnia 2018), Adam Giza (od 7 września 2018) oraz Maciej Dolega (od 12 kwietnia 2021).
 W kontrze – program publicystyczny emitowany od sierpnia 2020 roku początkowo tylko w soboty i niedziele o 8.30, a od sierpnia 2021 także od poniedziałku do piątku o 7.10. Prowadzącymi są Agnieszka Oszczyk (wcześniej współprowadzącą była Magdalena Ogórek) i Jarosław Jakimowicz oraz Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski.
 #Jedziemy – program publicystyczny Michała Rachonia. Emitowany jest od poniedziałku do piątku. Składa się z dwóch części: pierwsza od 7.12 do 7.50, a druga pod nazwą #Jedziemy dalej – od 8.00 do 8.15. W trakcie programu prowadzący omawia najważniejsze wydarzenia polityczne, wzbogaca je o swoje komentarze, a także dyskutuje z publicystami i politykami.
 Agrobiznes – magazyn rolniczy emitowany od poniedziałku do piątku o 7:50.
 Agropogoda – prognoza pogody dla rolników emitowana od poniedziałku do piątku o 5:57 i 7:55.
 Minęła 8 – program publicystyczny nadawany od poniedziałku do piątku od 8.25 do 9.00. Ma charakter dyskusji między politykami różnych ugrupowań partyjnych. Biorą w nim udział także publicyści. Prowadzą: Adrian Klarenbach, Krzysztof Ziemiec, Magdalena Ogórek, Bartłomiej Graczak i Ewa Bugała. Zastąpił program Gość poranka.
 Minęła 9 – program publicystyczny będący kontynuacją Minęła 8, nadawany od poniedziałku do piątku od 9.10 do 10.00.
 Plan dnia – program publicystyczny prowadzony przez Magdalenę Ogórek, emitowany od 4 maja 2022 roku od poniedziałku do czwartku o 9.40.

Pasmo Info Dzień 
Pasmo popołudniowe z Serwisami Info, emitowanymi co pół godziny między 11.00 a 16.00 oraz o 18.33. Serwis o 15.30 tłumaczony jest na język migowy. Tłumaczą na zmianę Tomasz Smakowski, Paweł Żurawski i Mariola Kozłowska-Nowak. W paśmie emitowane są także następujące programy:

 Info Raport – program będący pierwszym podsumowaniem dnia. Emitowany od 2 marca 2020 od poniedziałku do piątku od 12:00 do 13.30. Prowadzącymi są na zmianę i w parach prezenterzy Serwisów Info.
 Info Dzień – program będący kolejnym podsumowaniem dnia. Emitowany od 11 lutego 2019 od poniedziałku do piątku od 15:30 do 16:30, a w weekendy od 15.30 do 16.00. Prowadzącymi są prezenterzy Serwisów Info.
 Teleexpress – program informacyjny nadawany codziennie od 17:00 do 17.15, emitowany równocześnie w TVP1. Przedstawione są w nim zdawkowo najważniejsze wydarzenia dnia. Prowadzą: Krzysztof Ziemiec, Beata Chmielowska-Olech, Rafał Patyra i Karol Gnat.
 Teleexpress Extra – program informacyjny nadawany codziennie od 17.15 do 17.30. Jest on rozwinięciem najważniejszych tematów Teleexpressu.
 O co chodzi – program publicystyczny emitowany od poniedziałku do piątku od 17.30 do 18.00. Prowadzący rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, którymi są politycy, naukowcy, publicyści i eksperci. Prowadzą: Magdalena Ogórek, Bronisław Wildstein, Tadeusz Płużański, Krzysztof Skowroński i Jacek Łęski. Program zastąpił programy „Cztery strony” i „24 minuty”.
 Panorama – jeden z głównych programów informacyjnych nadawany codziennie od 18.00 do 18.20.  Prowadzą: Adam Krzykowski, Agnieszka Oszczyk, Michał Rykowski i Tomasz Wolny. Emitowany jest równocześnie w TVP2, gdzie również nadawane są wydania boczne o 8.45 i 10.45 w przerwie programu Pytanie na śniadanie. 
 
 O tym się mówi – program nadawany od 23 października 2019 od poniedziałku do piątku od 18.37 do 19.30. Program dotyczy tego, co w bieżącym dniu było na agendzie spraw publicznych. Poruszane są tematy społeczne, polityczne (O tym się mówi w polityce) oraz sprawy zagraniczne (O tym się mówi na świecie). Prowadzą: Adam Giza, Karol Gnat i Małgorzata Opczowska, a także Miłosz Kłeczek, który prowadzi relacje z Sejmu oraz rozmowy z politykami. Zastąpił Widziane z Polski. Zawieszony od 11 maja do 13 lipca 2020 r., zastąpiony w tym czasie programami: "Pakiet wyborczy" i "Finał kampanii. Wybory 2020".

Pasmo Info Wieczór 
Pasmo wieczorne, w którym oprócz codziennych Serwisów Info o 18:50, 19:20, 22:25 i 0:10, nadawane są następujące programy:

 Wiadomości – główny program informacyjny emitowany codziennie od 19:30 do 19.58. Przedstawione są w nim najważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata. Prowadzą: Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk. Emitowany jest równocześnie w TVP1, gdzie nadawane są również wydania boczne o 8.00, 12.00 i 15.00, które prowadzą: Katarzyna Trzaskalska, Adam Giza, Maciej Sawicki, Adrian Borecki, Bartłomiej Graczak i Sylwia Szczęsna.
 Gość Wiadomości – program publicystyczny nadawany codziennie od 19.58 do 20.13. Uczestniczą w nim politycy i publicyści, którzy dyskutują o najważniejszych wydarzeniach przedstawionych w Wiadomościach. Prowadzą prezenterzy głównego wydania Wiadomości. Zastąpił program Dziś wieczorem.
 Minęła dwudziesta – główny program publicystyczny TVP Info. Emitowany jest codziennie oprócz piątku od 20.13 do 21.00. Ma charakter dyskusji między politykami różnych ugrupowań partyjnych. Biorą w nim udział także publicyści. Prowadzą: Adrian Klarenbach, Michał Rachoń, Danuta Holecka, Krzysztof Ziemiec, Magdalena Ogórek, Bartłomiej Graczak i Ewa Bugała.
 Nie da się ukryć – program informacyjny, w którym pokazywane są materiały reporterów TVP, mające szerzej omawiać wydarzenia z ostatnich dni. Emitowany jest codziennie od 21:00 do 21.24. Prowadzą: Piotr Pawelec, Rafał Wolski i Magdalena Wierzchowska. 
 W tyle wizji – program publicystyczno-satyryczny emitowany od poniedziałku do soboty. Składa się z dwóch części: pierwszej od 21.50 do 22.25 oraz drugiej pod nazwą W tyle wizji extra od 22.30 do 23.00. W tym programie prowadzący omawiają wydarzenia minionego dnia, komentują je, odbierają telefony od widzów, czytają komentarze na Twitterze, a także rozmawiają z zaproszonymi gośćmi. Prowadzą w parach i na zmianę: Marcin Wolski, Stanisław Janecki, Krzysztof Feusette, Magdalena Ogórek, Wiktor Świetlik, Jacek Łęski i Dorota Łosiewicz.
 Info Wieczór – podsumowanie najważniejszych informacji dnia emitowane od poniedziałku do soboty od 23.00 do 23.30, a w niedziele od 23.30 do 23.55.
 W akcji – program przedstawiający pracę policji, ratowników i innych służb, które interweniują, by ocalić życie innych. Program nadawany jest od poniedziałku do piątku o 23:30. Prowadzą: Jacek Cholewiński, Marek Durmała i Kamil Smerdel. Od lutego 2018 w soboty i niedziele są emitowane weekendowe wydania programu nadawane z reżyserki kanału.

Pozostałe programy 
 Bezpieczna Jazda – program, w którym autorzy wyjaśniają, w jaki sposób podróżować różnymi środkami transportu, by bezpiecznie dojechać do celu, nie szkodząc innym uczestnikom ruchu drogowego. Emitowany od 4 czerwca 2022 w każdą sobotę o 7.50. Prowadzą Łukasz Sobolewski i Michał Rykowski.
 Debata – program publicystyczny prowadzony przez Annę Grabowską, emitowany od 28 września 2019 w każdą sobotę o 15.00.
 Debata Senior – program publicystyczny prowadzony przez Annę Grabowską, emitowany od 2 lutego 2020 w każdą niedzielę o 15.00.
 Forum – program publicystyczny, do którego zapraszani są politycy wszystkich klubów parlamentarnych, emitowany w piątek o 20:10 lub 5 minut później. Od 2007 roku nadawany w TVP Info, wcześniej emitowany na antenie TVP1. Program obecnie prowadzi Adrian Klarenbach. Wcześniej program prowadzili m.in. Sławomir Mokrzycki, Jarosław Kulczycki, Joanna Lichocka, Marek Czyż, Karolina Lewicka i Maciej Wąsowicz.
 Głębia ostrości – program prowadzony przez Marię Stepan. Jest to powtórka programu TVP1, emitowanego w poniedziałki.
 Kobiecym okiem – rozmowa na najważniejsze bieżące tematy z „Bohaterem tygodnia” – politykiem, urzędnikiem, osobą z życia publicznego. Program prowadzi Maria Stepan. Do listopada 2018 roku program prowadziła też Małgorzata Świtała (wcześniej Steckiewicz). Program emitowany był od 9 września 2018 roku w każdą niedzielę o 10.50. Obecnie jest emitowany w każdą sobotę o 18.30.
 Magazyn śledczy Anity Gargas – cotygodniowy program bezkompromisowej dziennikarki, która prześwietla najskrytsze tajemnice władzy różnych szczebli i ujawnia wszelkie nadużycia oraz przypadki łamania prawa. Autorka idzie tropem patologicznych układów na styku polityki i biznesu, zgłębia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasięgu lokalnym, docierając do nieznanych wcześniej dokumentów i świadków zdarzeń. Program jest emitowany w niedziele o 23.30. Jest to powtórka programu TVP1, emitowanego w czwartki.
 Między słowami – program prowadzony przez Krzysztofa Ziemca, emitowany od 9 października 2021 roku w każdą sobotę o 19.00.
 Okiem Wiary – program o tematyce religijnej Redakcji Audycji Katolickich TVP emitowany od 5 stycznia 2020 w każdą niedzielę o 15:30. Program prowadzi Agata Konarska.
 Prawdę mówiąc – program emitowany od 3 września 2011 roku, prowadzony naprzemiennie przez Kamilę Drecką i Krzysztofa Ziemca. Autorzy zapraszają widzów na spotkanie z ludźmi wybitnymi, którzy ukształtowali polskie myślenie o świecie. Program emitowany jest w niedzielę o 18.30.
 Salon dziennikarski – w trwającym około 40 minut programie dziennikarze z różnych mediów, przede wszystkim wPolityce.pl, „Sieci” i „Idziemy”, omawiają wydarzenia minionego tygodnia. Program prowadzą na zmianę Jacek i Michał Karnowscy. Program jest emitowany od 3 września 2016 w sobotę o 9.15.
 Strefa starcia – program publicystyczny realizowany z udziałem publiczności, prowadzony przez Michała Adamczyka, nadawany w niedzielę o 21.50. Zastąpił program Bez retuszu.
 Studio Polska – program realizowany na żywo w budynku Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Nie w obecności publiczności stanowiącej milczące tło, ale z realnym, pełnoprawnym udziałem wszystkich uczestników, którzy wyrażą na to ochotę i przyjmą reguły debaty. Program emitowany jest od 30 kwietnia 2016 w sobotę o 21.50. Program prowadzą Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski (wcześniej współprowadzącą była Magdalena Ogórek). Pierwszymi prowadzącymi program byli Maciej Pawlicki i Katarzyna Matuszewska.
 Studio Wschód – cotygodniowy program publicystyczny poświęcony wydarzeniom rozgrywającym się na terenie byłego ZSRR – poczynając od Państw Bałtyckich, na krajach Azji Centralnej kończąc. Program prowadzi Maria Przełomiec – wieloletnia korespondentka BBC, specjalistka od spraw Europy Wschodniej. Program emitowany w sobotę o 17.30.
 Studio Zachód – cotygodniowy program publicystyczny, zaproszeni goście w studiu i Brukseli komentują wydarzenia ze świata. Program prowadzą Dominika Ćosić i Krzysztof Ziemiec. Program nadawany jest w niedzielę o 18:30.
 Teleexpress na deser – utrzymany w swobodnej formule serwis informacyjny. Dziennikarze przedstawiają wiadomości z szeroko pojętego świata gwiazd, show-biznesu oraz polityki. Prowadzą Iga Lewko, Marta Piasecka i Marzena Kawa.
 To jest temat – program realizowany na żywo z miejsca wydarzenia, które danego dnia przykuło uwagę widzów. Poruszane w nim są głównie tematy społeczne. Emitowany w niedzielę o 15:00. Głównymi prowadzącymi program są Przemysław Adamski z TVP3 Katowice oraz Marcin Rosiński z TVP3 Wrocław. Od marca do maja 2017 emitowany pod nazwą Temat dnia.
 Woronicza 17 – program publicystyczny z udziałem polityków prowadzony naprzemiennie przez Michała Rachonia, Krzysztofa Ziemca i Miłosza Kłeczka, emitowany w niedzielę o 9.50. 
 W pełnym świetle – program pokazuje wydarzenia, zmiany i reformy, które odmieniły życie Polaków. W pierwszej części pokazuje, jak było wcześniej i co się zmieniło. Następnie pokazuje, jaki wpływ te zmiany i wydarzenia mają na życie Polaków. Druga część to rozmowa o zmianach w studiu z politykiem. W trzeciej części: polityka od kuchni. Bohaterem jest gość: gdzie mieszka, jak żyje, pytanie o opinię na jego temat sąsiadów. Program prowadzi Ewa Bugała. Program emitowany jest od 2 września 2018 roku w każdą niedzielę o 21.00.
 Z bliska – dziennikarze TVP Info prezentują autorskie reportaże poświęcone nieznanym obliczom Polski i świata. Twórcy mierzą się zarówno z globalnymi problemami, jak i z lokalnymi historiami zwykłych ludzi. Program nadawany jest w niedziele o 12.00.

Dawniej nadawane programy TVP Info 
 5×5 – program Jacka Łęskiego, w którym było przedstawiane i omawiane pięć reportaży o tematyce gospodarczej, każdy z nich trwał pięć minut. Program był emitowany w poniedziałek o 19.20 od 6 marca do 12 czerwca 2017.
 7 dni świat – przegląd wydarzeń międzynarodowych, autorstwa Andrzeja Turskiego, emitowany był w niedzielę o 21.15. Z powodu śmierci Andrzeja Turskiego został zdjęty z anteny. Program ostatni raz wyemitowano 28 grudnia 2013.
 24 minuty – autorski program publicystyczny Krzysztofa Skowrońskiego, nadawany w poniedziałek o 18.00 od 7 marca 2016 do 26 czerwca 2017. Program został zastąpiony przez program publicystyczny „O co chodzi”.
 Antysalon Ziemkiewicza – dziennikarski komentarz tygodnia autorstwa Rafała Ziemkiewicza. O najistotniejszych problemach politycznych i społecznych minionego tygodnia rozmawiali znani dziennikarze i publicyści. Uczestnicy programu analizowali nie tylko, co się już w polityce wydarzyło, ale również przyglądali się mechanizmom polskiej sceny politycznej, które dopiero w przyszłości mogły kształtować naszą rzeczywistość. Nadawany był w niedzielę o 10.00.
 Bez retuszu – program publicystyczny realizowany z udziałem publiczności, prowadzony od 11 września 2016 przez Michała Adamczyka, nadawany w niedzielę o 21.50. Do 24 lipca 2016 prowadzącym program był Marek Czyż. Program emitowany był od 18 maja 2014 do 17 czerwca 2018. Został zastąpiony programem Strefa starcia.
 Biznes Info – magazyn, w którym przedstawiane były informacje gospodarcze. Po nich następowała rozmowa z gościem na wybrany temat. Program emitowany był od poniedziałku do piątku podczas Serwisu Info o 12.30 i 15.00. Do 23 czerwca 2017 emitowany był o 19.15 jako osobny program.
 Było, nie minęło – program historyczny, autorstwa Adama Sikorskiego, emitowany w sobotę o 15.00. Od 28 lutego 2014 nadawany jest w TVP Historia.
 Cztery strony – rozmowa z gościem, emitowana od wtorku do piątku o 18.30 (wcześniej o 19.10). Ostatnimi prowadzącymi byli Krzysztof Świątek, Weronika Zaguła, Wojciech Mucha i Piotr Pałka. Wcześniej prowadzącymi byli Marcin Wikło, Magdalena Uchaniuk i Marcin Celiński. Prowadzący w autorskiej rozmowie dokonywali analizy najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Program emitowany z przerwą wakacyjną od marca 2016 do czerwca 2017. Program został zastąpiony przez program publicystyczny „O co chodzi”.
 Debata po europejsku – magazyn publicystyczny prowadzony przez Macieja Zakrockiego. Program ukazywał się raz w miesiącu w soboty o 18.00. Ostatnie wydanie programu wyemitowano 26 marca 2016.
 Debata trójstronna – program publicystyczny prowadzony przez Annę Grabowską, nadawany w sobotę o 13.30, co 2 tygodnie (w wakacje raz w miesiącu o 13.30). Ostatnie wydanie programu wyemitowano 3 grudnia 2016. Wcześniej program prowadziła Joanna Osińska.
 Debata TVP Info – program publicystyczny prowadzony przez Annę Grabowską, nadawany w sobotę o 13.30, co 2 tygodnie. Ostatnie wydanie programu wyemitowano 24 czerwca 2017.
 Dziś wieczorem – program publicystyczny prowadzony przez prezenterów głównego wydania Wiadomości TVP1, będący jego kontynuacją. Był w nim rozwijany najważniejszy temat, który przedstawiono wcześniej w serwisie informacyjnym Jedynki. W magazynie pojawiały się rozmowy dotyczące polityki, gospodarki, kultury czy spraw społecznych. Emisja od poniedziałku do piątku o 19.57 oraz w sobotę i niedzielę o 19.53. Po raz pierwszy program wyemitowano 1 września 2013. Od listopada 2016 funkcjonuje pod nazwą Gość Wiadomości.
 Echa stadionów – podsumowanie informacji sportowych tygodnia, emitowane w poniedziałek o 23.30, będące powtórką z TVP Sport. Program prowadzą prezenterzy TVP Sport, obecnie emitowany jest tylko na tym kanale. W programie największy nacisk pokładano na rywalizację w grach zespołowych. W czasie rozgrywek Ekstraklasy w piłce nożnej zastępowany był programem Gol Extra – magazyn Ekstraklasy.
 Ekonomia i rynek – magazyn TVP Info i Rzeczpospolitej. Emitowany w dni robocze o 22.15. Podsumowywano w nim dzień na polskich i zagranicznych rynkach. W programie znajdowały się informacje gospodarcze z kraju i świata, kursy walut oraz najnowsze prognozy gospodarcze.
 Etniczne klimaty – program o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz imigrantach. Emisja odbywała się co sobotę, z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca, o 14.45.
 Extra Świat – program prezentujący ciekawostki z zagranicy. Emitowany w dni robocze o 17.32 i 19.30. Prowadzili Sandra Meunier, Marcin Przasnek, Magdalena Foremska, Arleta Bojke i Piotr Kućma. Program emitowany był do 31 maja 2017.
 Finał kampanii. Wybory 2020 - program powstał tydzień przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i trwał przez 3 tygodnie - od 23 czerwca do 10 lipca 2020 r. W programie występowali m.in. publicyści, politolodzy śledzący ostatnią prostą kampanii wyborczej. Dodatkowo ukazywano w skrócie przebieg trasy objazdowej po Polsce kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzili: Adrian Klarenbach, Michał Rachoń oraz Magdalena Ogórek.
 Głos mediów – magazyn publicystyczny, podczas którego zaproszeni do studia dziennikarze wspólnie komentowali otaczającą rzeczywistość oraz aktualnie występujące problemy społeczne. Prowadził Jacek Cholewiński, program nadawany był w niedzielę o 11.10.
 Godzina po godzinie – podsumowanie wydarzeń mijającego dnia i zapowiedź tego, co się wydarzy dnia następnego, czas trwania ok. 40 minut, emisja codziennie o 22.55 (z wyjątkiem czwartku i niedzieli – wtedy program był nadawany o 23.15). Ostatni program wyemitowano 29 lutego 2016. Został zastąpiony programem Studio Świat.
 Gol Extra – magazyn piłkarski, emitowany w poniedziałek o 23.30 w czasie rozgrywek Ekstraklasy w piłce nożnej, poświęcony wydarzeniom bieżącej kolejki. Obecnie program nadawany jest w TVP1.
 Gość Dnia – popołudniowa rozmowa polityczna emitowana od poniedziałku do piątku o 15.30 przed Serwisem Info Dzień. Program prowadzili Adrian Klarenbach i Michał Rachoń. Program emitowany był od września do października 2016.
 Gość Poranka – poranna rozmowa polityczna emitowana o 6.45, 7.45 i 8.15 (od poniedziałku do piątku), 7.40 i 8.40 (w sobotę) i 7.40 (w niedzielę). Gospodarzem programu od poniedziałku do piątku był Adrian Klarenbach, a w sobotę i niedzielę prowadził Poranek Info. Program został zastąpiony przez Minęła 8.
 Info Dziennik – podsumowanie całego dnia, nadawane od poniedziałku do środy i w piątek o 22.30 oraz w czwartek o 23.15 (w wakacje o 22.30 od poniedziałku do piątku) do 30 sierpnia 2013. Zastąpiony przez Panoramę dnia.
 Info Dzień – podsumowanie serwisów Info Dnia, prowadzone przez parę gospodarzy pasma. Nadawany od poniedziałku do piątku o 15.30. W weekendy o 16.00, prowadzony przez jednego prezentera. Emitowane od 2013 do 31 maja 2017.
 Infoexpress – kilkuminutowy program zawierający najważniejsze informacje z kraju i ze świata; program nadawany był bez prezentera; formą przypominał Teleexpress TVP1; emitowany od poniedziałku do piątku o 20.45 (w wakacje o 20.00) do 30 sierpnia 2013.
 Info Kraj – program informacyjny emitowany od poniedziałku do piątku o 19.00, każde wydanie trwało 25 minut, prowadzącymi były dziennikarki Panoramy TVP2 Marta Budzyńska-Giersz, Joanna Bukowska-Kasprzak i Magdalena Stankiewicz. W programie prezentowano materiały dziennikarzy z ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej. Program emitowano od 2 września 2016 do 4 stycznia 2017.
 Info Kultura – serwis prezentujący najważniejsze wydarzenia kulturalne, nadawany w poniedziałek i czwartek o 16.10, prowadzony przez Klaudię Carlos. Emitowany do 29 maja 2017.
 INFO Newsroom – program ukazujący kulisy pracy dziennikarzy, realizowany w newsroomie TVP Info, prowadzony przez Jerzego Kisielewskiego. Program emitowany był o 21.15 na początku w środę, później w niedzielę, a w ostatnim okresie w sobotę (z przerwą wakacyjną). Pierwsze wydanie wyemitowano 4 września 2013, a ostatnie 23 kwietnia 2016.
 INFOrmacje – serwis informacyjny prawie niczym nie różniący się od zwykłych serwisów Info. Poprzednik programu Info Dzień. Program pojawił się w ramówce 1 września 2013 i był emitowany początkowo dwa razy dziennie – o 16.00 i 19.00, a następnie raz dziennie o 18.50 aż do marca 2015, gdy stał się zwykłym Serwisem Info.
 INFORozmowa – rozmowa Jana Ordyńskiego w studiu z zaproszonym gościem na najważniejsze tematy dnia. Program emitowany od poniedziałku do piątku o 19.10, od 1 września 2013 do 18 stycznia 2016.
 Info Świat – serwis informacyjny prezentujący najważniejsze wydarzenia z zagranicy. Program był emitowany w czasie Info poranka oraz serwisów w Info dniu. Prowadzili redaktorzy zagraniczni TVP Info.
 Info Tydzień – program podsumowujący informacje z mijającego tygodnia, nadawany w niedzielę o 18.30 w wakacje lub o 11.30 w pozostałym czasie. Program początkowo trwał 23 minuty, później skrócono go do kilkunastu minut. Program prowadzili na zmianę Agata Biały i Bartłomiej Maślankiewicz.
 Istota – Bogumił Łoziński, publicysta „Gościa Niedzielnego”, przeprowadzał wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin oraz osobami, których dokonania mogły stać się inspirujące dla innych. Zamierzeniem autora było głębsze przedstawienie tematu, aby – nawiązując do tytułu programu – dotknąć istoty sprawy. Program emitowany był w niedzielę o 13.30 (z przerwą wakacyjną) od 5 czerwca 2016 do 11 czerwca 2017.
 Jan Pospieszalski: Bliżej – talk-show Jana Pospieszalskiego, nadawany w czwartek o 22.30 (nie był emitowany w wakacje). Ostatni program nadano 25 lutego 2016. Program zakończono w związku z reaktywacją w TVP1 programu Warto rozmawiać.
 Kasta – program emitowany od 20 stycznia 2020 od poniedziałku do czwartku o 21:30 i w piątki o 21:00. Prowadzi Miłosz Kłeczek. 31 sierpnia 2020 został przeniesiony do TVP1.
 Kod dostępu – cotygodniowa rozmowa Barbary Czajkowskiej z gościem o aktualnych wydarzeniach politycznych i gospodarczych, nadawana w piątek o 21.15 (z przerwą wakacyjną). Ostatni program nadano wyjątkowo w nocy 28 lutego 2016.
 Komentarze Kraj – program emitowany był codziennie o 12.00 i 14.00. Komentowane były w nim najważniejsze informacje z kraju. Do studia zapraszani byli goście – dziennikarze, publicyści, politycy.
 Konfrontacje – autorski program Przemysława Szubartowicza, emitowany był od 3 września do 17 grudnia 2013 we wtorek o 21.15. Ponownie był nadawany od 30 marca 2014 do 24 kwietnia 2016, tym razem w niedzielę o 19.30.
 Kościół z bliska – program o tematyce religijnej. Informacje o katolickim świecie, o sytuacji Kościoła Powszechnego oraz Kościoła w Polsce, a także o nowoczesnym Kościele – mecenasie wydarzeń kulturalnych, instytucji zaangażowanej w edukację i wychowanie w rodzinie. Nadawany był w niedzielę o 15.30. Program prowadziły na zmianę Urszula Boruch i Miłka Skalska.
 Kuchnia z Wiejskiej – magazyn opowiadający o polityce, autorstwa Karoliny Lewickiej, emitowany był w sobotę o 12.00.
 Kulturalnie proszę – magazyn kulturalny, emitowany był w sobotę o 18.00.
 Magazyn świat - program, w którym podsumowywano i komentowano najważniejsze wydarzenia międzynarodowe mijającego tygodnia. Prowadził Grzegorz Ślubowski. Emitowany był w niedziele o 17:15.
 Minął dzień – program podsumowujący dzień emitowany codziennie o 22.30 w latach 2007–2010, poprzednik programu Info Dziennik. Było to jednocześnie wieczorne pasmo w TVP Info, które zostało zastąpione pasmem Info Wieczór.
 Młodzież kontra... czyli pod ostrzałem – program publicystyczny, w którym z zaproszonym gościem rozmawiali przedstawiciele młodzieżówek partyjnych. 1 września 2013 został przeniesiony do TVP3 (do 2 stycznia 2016 TVP Regionalna), 14 stycznia 2017 powrócił na antenę TVP Info. Emisja programu została zakończona 29 grudnia 2018 roku. Nadawany był w sobotę o 18.30. Prowadzącymi program byli Sławomir Mokrzycki i Małgorzata Opczowska.
 Na czym świat stoi – program składał się z trzech części i obejmował najważniejsze informacje mijającego tygodnia. Na początku prowadzący Piotr Górecki skrótowo podsumowywał sytuację na świecie. Następnie prosił o komentarz swojego gościa. Zamiast polityków zapraszał np. uczestników wydarzeń czy młodych pracowników naukowych. Na koniec prowadzący zapowiadał kluczowe wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym, które odbywały się w nadchodzących dniach. Program był emitowany w sobotę o 18.30 od 12 września 2015 do 24 czerwca 2017.
 Newsroom – program publicystyczny, w którym odbywały się dyskusje o mediach z ekspertami, nadawany był w sobotę o 20.00. Prowadził go Grzegorz Nawrocki.
 Nie-poważnie – autorski program Pawła Zarzecznego, komentujący bieżące wydarzenia z dozą złośliwości i w krzywym zwierciadle. Prowadzony był wspólnie z Jackiem Cholewińskim. Emitowany był w sobotę, początkowo o 20.15 (trwał 40 minut), potem o 21.15 (trwał 22 minuty).
 Nie wierzę politykom – program publicystyczny omawiający zjawiska społeczno-polityczne w długofalowej perspektywie. Bieżące wydarzenia przedstawiane są w szerokim kontekście, który pozwala dostrzec w nich symptomy głębszych problemów. Program emitowany był w niedzielę o 19.00.
 O co chodzi? – program publicystyczny prowadzony przez Rafała Ziemkiewicza. Poruszane były w nim tematy polityczne z minionego tygodnia. Do każdego programy zapraszani byli gościa, publicyści, politycy. Emitowany był w niedzielę o 10.00, od 7 września został zastąpiony programem Antysalon Ziemkiewicza.
 Pakiet wyborczy – program publicystyczny, nadawany od poniedziałku do niedzieli o godz. 18.24 od 11 maja do 22 czerwca 2020 r. Powstał w czasie kampanii prezydenckiej w roku 2020. Prowadzili: Adrian Klarenbach, Michał Rachoń oraz Magdalena Ogórek.
 Panorama dnia – dawna nazwa programu Panorama Info z nieco inną formułą i dłuższym czasem trwania. Nazwa ta funkcjonowała do 2 maja 2016.
 Panorama Info – główny program informacyjny TVP Info, podsumowujący pasmo Info Dzień, emitowany codziennie początkowo o 21.00, a następnie o 16.00. Nadawany od 3 maja 2016 do 30 listopada 2018.
 Panorama opinii – rozmowa z gościem na temat poruszony w głównym wydaniu Panoramy nadawana od poniedziałku do piątku po zakończeniu tego serwisu, prowadzony przez Martę Kielczyk, Karola Gnata lub Tomasza Wolnego, a od 2019 także przez Adama Krzykowskiego. Zastąpił program Po przecinku.
 Plus Minus – magazyn gospodarczo-finansowy, w którym były relacjonowane i komentowane najnowsze wydarzenia w gospodarce, na rynkach finansowych, giełdach papierów wartościowych. Prowadził go Tadeusz Mosz. Program emitowany był w czwartek o 21.15.
 Po przecinku – program publicystyczny emitowany w latach 2014–2016, była to kontynuacja głównego wydania Panoramy TVP2. W magazynie pojawiały się rozmowy dotyczące polityki, gospodarki, kultury czy spraw społecznych. Program był nadawany codziennie o 18.28. Prowadzącymi byli Hanna Lis, Joanna Racewicz, Marta Kielczyk, Iwona Kutyna i Tomasz Wolny. Program ostatni raz wyemitowano 31 sierpnia 2016. Został zastąpiony programem Panorama opinii.
 Polska według Kreta – program prowadzony przez Jarosława Kreta, nadawany był w niedzielę o 15.00.
 Pożyteczni.PL – magazyn Jolanty Fajkowskiej opisujący działalność organizacji pożytku publicznego i różne formy aktywności obywatelskiej, emitowany w niedzielę o 5.30. Obecnie jest emitowany na antenie TVP3.
 Przegląd wydarzeń tygodnia – podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia, emitowane w niedzielę o 12.00. Prowadził go Mariusz Pietrasik. Ostatni program wyemitowano 28 lutego 2016.
 Przepis na prawo – program, który przedstawia podstawowe zagadnienia prawne, z jakimi widzowie stykają się na co dzień. Schematy postępowań oraz gotowych rozwiązań prawnych są prezentowane w lekkiej i czytelnej formie, zrozumiałej dla szerokiej grupy widzów. Emitowany początkowo w sobotę o 15.15, a w ostatnim okresie w niedzielę o 12.45 (z przerwą wakacyjną). Program prowadziła Katarzyna Gryga. Program był emitowany od 11 stycznia 2014 do 25 grudnia 2016.
 Puenta – program Dominiki Wielowieyskiej, w którym komentowano najważniejsze wydarzenia tygodnia w oparciu o materiały archiwalne. Emitowany był w niedzielę o 14.50 od 3 stycznia 2015 do 30 stycznia 2016.
 Puls Polski – magazyn interwencyjny, oparty na sygnałach wysyłanych przez telewidzów. Przedstawiał problemy bulwersujące lokalne społeczności. W ostatnim okresie emitowany od poniedziałku do piątku o 23.35. We wtorki emitowane było specjalne wydanie „Puls Polski Extra”. Ostatni program wyemitowano 30 czerwca 2017.
 Punkt widzenia – cotygodniowy program publicystyczny emitowany w sobotę o 16.00. Komentowane były w nim wydarzenia z kraju i ze świata z minionego tygodnia. Do każdego programu zapraszani są publicyści i politycy.
 Raport z Polski – program emitowany od 1 września 2013 do 2016 na antenie TVP3.
 Reguły gry – program opisujący zawiłości polskiego prawa, które wywołują dolegliwości społeczne. Prowadziła Barbara Czajkowska. Program emitowany od stycznia 2014 do czerwca 2015 co drugą niedzielę o 18.00.
 Reportaż TVP INFO – cykl reportaży przygotowany przez dziennikarzy TVP. Emitowane są zwykle w sobotę o 15.30 i 18.30.
 Rozmowa dnia – rozmowa z zaproszonym gościem na tematy bieżące, emitowana od poniedziałku do piątku o 15.15, prowadzona przez Jana Ordyńskiego. 1 września 2013 program zastąpiono przez INFORozmowę.
 Równo-ważni – program Joanny Osińskiej o stosunkach robotniczych (każde wydanie dotyczyło innego województwa), nadawany w sobotę o 19.23.
 Rzeczpospolita babska – prowadząca Małgorzata Steckiewicz omawiała bieżące wydarzenia z trzema zaproszonymi kobietami. Program był emitowany w niedzielę o 17.32 od 9 października 2016 do 11 czerwca 2017.
 Sąsiedzi – autorski program Barbary Włodarczyk, wieloletniej korespondentki TVP w Rosji. Co tydzień w studiu spotykali się przedstawiciele Polski i krajów sąsiednich. Każdy odcinek dotyczył jednego tematu, np. motoryzacja, rozwody szefów państw, nostalgia za „komuną”, imigranci, krezusi i bezrobocie. Każdy temat pokazywano na przykładzie Polski i trzech sąsiednich krajów (np. Rosja, Niemcy i Czechy albo Ukraina, Niemcy i Słowacja). Pozwalało to wychwycić podobieństwa i różnice, przełamać stereotypy i uświadomić sobie, jak wygląda Polska na tle swoich sąsiadów. Program był emitowany w niedzielę o 18.30 od 2 września 2013 do 11 czerwca 2017.
 Skazani na sukces – magazyn Iwony Radziszewskiej poświęcony rynkowi pracy, samodoskonaleniu zawodowemu, aktywizacji i przedsiębiorczości, emitowany był w sobotę o 18.30.
 Sportowa Niedziela – program podsumowujący wydarzenia sportowe dnia. Prowadzony przez prezenterów TVP Sport. Emitowany był do czerwca 2016 na antenie TVP Info w niedzielne wieczory. Początkowo nadawano o 23.00, następnie o 22.45, w końcu 22.20. Od czerwca 2016 program ten można premierowo zobaczyć w TVP1. W TVP Info od września do października 2016 nadawana była powtórka w nocy z niedzieli na poniedziałek po 2.00.
 Sportowa Sobota – podsumowanie sobotnich informacji sportowych nadawane w nocy z soboty na niedzielę o 1.15, będące powtórką z TVP Sport. Program prowadzą prezenterzy TVP Sport.
 Sportowy Wieczór – trwający 15 minut magazyn sportowy emitowany od wtorku do piątku. Premierowa emisja odbywa się nadal w TVP Sport o 23.00. W magazynie omawiane są informacje sportowe minionego dnia.
 Studio Lotto – losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego, emitowane codziennie o 21:40. Od 18 czerwca 2020 jest emitowane w TVP3 codziennie o 21:50.
 Studio Świat – podsumowanie wydarzeń dnia z zagranicy. Prowadzącymi byli Magdalena Foremska, Marta Budzyńska-Giersz, Arleta Bojke i Piotr Chęciński. Program był emitowany od 1 marca 2016 do 30 grudnia 2016 od poniedziałku do piątku: początkowo o 22.50, następnie o 22.25, a od października 2016 o 23.45.
 Świat i Gospodarka – magazyn podsumowujący wydarzenia tygodnia na świecie i w gospodarce. Nadawany w sobotę o 12.00, do 30 sierpnia 2013, prowadził Piotr Chęciński.
 Świat i ludzie – cotygodniowy magazyn Piotra Chęcińskiego, dotyczący wydarzeń zagranicznych. Emitowany w sobotę o 11.30.
 Telekurier – magazyn reporterski, przygotowywany przez dziennikarzy ze wszystkich ośrodków regionalnych. Program emitowany od 1 września 2013 na antenie TVP3.
 Telenowyny – program o ukraińskiej mniejszości narodowej i imigrantach z Ukrainy oraz stosunkach polsko-ukraińskich. Program emitowany od 1 września 2013 na antenie TVP3.
 Tu kobiety – magazyn promujący aktywne, ciekawe kobiety, emitowany w sobotę o 10.40. Program prowadziła Beata Jakoniuk-Wojcieszak.
 Twoja sprawa – magazyn reporterów TVP Info i „Super Expressu”. W programie reporterzy zajmują się problemami, które dotyczą zwykłych ludzi. Każdy temat poruszany w „Twojej Sprawie” jest w dniu emisji opisywany na łamach „Super Expressu” z wyraźną zachętą do oglądania odcinka wieczorem. Emitowany początkowo w środę o 21.15, następnie o 17.40, później o 18.00, a w ostatnim okresie w poniedziałek o 16.30. Program początkowo prowadził Jarosław Kulczycki, a później Konrad Krakowiak. Program był emitowany od 8 stycznia 2014 do 29 maja 2017.
 Twoje INFO – interaktywne pasmo nadawane od 18.00 do 18.25 od poniedziałku do piątku. Emitowane było do końca września 2014. Widzowie mogli łączyć się ze studiem za pomocą telefonu, e-maili, Skype, a także poprzez Facebooka i Twittera. Od października 2014 program ma formułę zwykłego serwisu informacyjnego.
 Twoje INFO Serwis – serwis informacyjny, emitowany codziennie o 18.00. Program w dni robocze tłumaczony jest na język migowy. Ostatni raz program wyemitowano 31 sierpnia 2016.
 Tydzień Jacka Żakowskiego – Jacek Żakowski wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawiał bieżące wydarzenia ze świata polityki i gospodarki. Program nadawany był w niedzielę o 20.00 od 3 stycznia 2010 do 2 stycznia 2011.
 Uwierz w dokument – pasmo programów dokumentalnych, nadawane od 23.20 od poniedziałku do środy i od piątku do soboty, oraz o 23.35 w czwartki. Emitowane było do 1 stycznia 2014.
 Warto rozmawiać – program ma formę debat na aktualne tematy społeczne i polityczne. Biorą w nich udział goście zaproszeni do studia. Program został przeniesiony z TVP1. Prowadzącym jest Jan Pospieszalski. Program emitowany jest w poniedziałek o 20.50 (z przerwą wakacyjną). Od 22 czerwca 2020 jest emitowany w TVP3.
 Wiadomości – tzw. boczne wydanie programu o długości 10 minut, emitowane było od poniedziałku do piątku o 12.00 i 15.45 – równocześnie emitowane w TVP1.
 Widziane z Polski – program nadawany w latach 2017-2019 od poniedziałku do piątku o 18.43 (wcześniej o 23.55) o tematyce zagranicznej widzianej z polskiej perspektywy. Program został zastąpiony przez program O tym się mówi.
 W przerwie – program Włodzimierza Szaranowicza, emitowany był w poniedziałek o 21.15.
 Wschodnia flanka – program poruszający tematykę szczytu NATO w Warszawie, prowadzony przez Piotra Chęcińskiego i Piotra Góreckiego. Emisja odbywała się o godz. 18.50 od 22 czerwca do 6 lipca 2016.
 W stronę świata – cotygodniowy program podsumowujący wydarzenia na świecie. W studiu rozmowy z gośćmi, ekspertami oraz politykami. Emisja odbywała się w niedzielę o 16.00. Prowadził Michał Adamczyk.
 Wszystkie strony świata – program, w którym prowadząca – Arleta Bojke podsumowywała najważniejsze wydarzenia tygodnia ze wszystkich kontynentów. W każdym wydaniu omawiany był inny kontynent. Program emitowany był w soboty o 11.30 od 3 września 2016 do 24 czerwca 2017.
 Wybory 2020. Raport wyborczy - piętnastominutowe pasmo publicystyczne na antenie od 11 maja do 21 czerwca 2020 r. trzy razy w ciągu dnia o godz.: 12.30, 15.00, 16.45. Program powstał w czasie kampanii prezydenckiej przed pierwszą turą wyborów na urząd prezydenta w roku 2020. Zazwyczaj prowadzili: Adrian Klarenbach, Michał Rachoń oraz Magdalena Ogórek.
 Z dnia na dzień – program, w którym podsumowywano dzień i zapowiadano, co wydarzy się następnego dnia. Emitowany był od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli o 22.55, a w czwartek o 23.15. Program nadawany od 2 stycznia 2014 do 1 marca 2015. Prowadzony przez niektórych prezenterów Serwisów Info. Został zastąpiony programem o podobnym charakterze Godzina po godzinie.
 Zakazane historie – magazyn historyczny, który prowadził Wiesław Bednarz. Emitowany był w niedzielę o 18.00. Po raz pierwszy program wyemitowano 11 października 2016, a po raz ostatni 19 marca 2017.

Przypisy 

TVP Info